Hajdu István
 Hajdu József (1861–1925) főszolgabíró, országgyűlési képviselő
Hajdú István
 Hajdú József (1884–1932) színész
 Hajdú József (1929) agrármérnök
 Hajdú József (1946) labdarúgó, kapus (Ferencváros)
 Hajdú József (1961) fotóművész, muzeológus